SWCC steht als Abkürzung für:

 Saline Water Conversion Corporation, saudi-arabisches Unternehmen
 Special Warfare Combatant-craft Crewmen, Laufbahngruppe der United States Navy

Abkürzung